Этот список является списком видов млекопитающих Сент-Китс и Невис. Из 32 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 2 уязвимы.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Сент-Китс и Невис
Сент-Китс и Невис